A Ligue 2 (até 2002 chamada de Division 2), também conhecida como Ligue 2 BKT por razões de patrocínio, é a segunda divisão do futebol da França, organizada pela LFP. O Le Havre Athletic Club e a Association Sportive Nancy-Lorraine são os maiores vencedores da competição nacional (Ligue 2), com 5 conquistas cada.

Equipes da Temporada 2020–21

Lista de campeões

Títulos por clube

Ver também 
 Campeonato Francês - 1ª Divisão
 Campeonato Francês - 3ª Divisão
 Campeonato Francês - 4ª Divisão
 Campeonato Francês - 5ª Divisão
 Copa da França
 Copa da Liga Francesa
 Supercopa da França
 Copa Gambardella

Ligações externas 
 

Franca
Competições de futebol da França
França